Soit une conique à centre de foyers F et F'. Soient M un point du plan et T et T' les points de contact des tangentes à la conique issues de M.

 Le premier théorème de Poncelet énonce que  et  ont la même bissectrice.
 Le second théorème de Poncelet énonce que (FM) et (F'M) sont les bissectrices de  et .

Poncelet
Conique